Игорь Климов:
* Климов, Игорь Константинович (род. 1989) — российский футболист.
 Климов, Игорь (род. 1962) — советский и казахстанский борец вольного стиля.